Touch (informática) - comando do sistema operacional Unix;
 Touch (mangá) - série de mangá de autoria de Mitsuru Adachi;
 Touch (série) - série de televisão de 2012 criada por Tim Kring e protagonizada por Kiefer Sutherland;
Touch - nome original do grupo Spice Girls;
 Touch! Generations - marca da Nintendo;
 iPod touch - um player de mídia portátil.

Música 
 Touch (álbum de Sarah McLachlan) 
 Touch (álbum de Delirious?) 
 Touch (álbum de Eurythmics)
 Touch (álbum de Laura Branigan)
 Touch (canção de Little Mix)
 Touch (canção de NCT 127)
 Touch (canção de Natasha Bedingfield)
 Touch (canção de Omarion)

Ver também 
 Touché (desambiguação)